Tsaratanana (district), een district van Madagaskar
Tsaratanana (Betsiboka), de stad in het gelijknamige district in de regio Betsiboka
Tsaratanana (Boriziny), een stad in het district Boriziny in de regio Sofia
Tsaratanana (Vatovavy-Fitovinany), de stad in het district Ifanadiana in de regio Vatovavy-Fitovinany
Tsaratanana (Mandritsara), een stad in het district Mandritsara in de regio Sofia
Tsaratanana (geslacht), vlinders uit de familie snuitmotten (Pyralidae)
Tsaratananamassief, een bergmassief in Madagaskar
Tsaratananareservaat, een reservaat in het bovengenoemde bergmassief